Baskouda ou Bascouda peut désigner :

Toponymes 
 Bascouda (ou Baskouda), un village du département et la commune rurale de Kossouka, situé dans la province du Yatenga et la région du Nord  au Burkina Faso ;
 Baskouda (ou Bascouda), un village du département et la commune rurale de Mané, situé dans la province du Sanmatenga et la région du Centre-Nord au Burkina Faso.

Patronyme 
 Jean-Baptiste Baskouda, un écrivain et homme politique camerounais

Homonymie de toponyme